Michał Grabowski (ur. 1943) – polski koszykarz występujący na pozycjach silnego lub niskiego skrzydłowego, dwukrotny mistrz Polski.

Osiągnięcia 
 Drużynowe
  Mistrz Polski (1971, 1972)
  Wicemistrz Polski (1970)
 Awans do najwyższej klasy rozgrywkowej z AZS Politechniką Gdańsk (1962)

Bibliografia 
 Profil na plkhistory.ugu.pl
 

Polscy koszykarze
Koszykarze AZS-u Politechniki Gdańskiej
Koszykarze Startu Lublin
Koszykarze Spójni Gdańsk
Koszykarze Wybrzeża Gdańsk
Urodzeni w 1943